

Chimica 
 PsH – formula dell'idruro di positronio

Codici 
 PSH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sankt Peter-Ording (Germania)
 psh – codice ISO 639-3 della lingua pashai sud-occidentale

Medicina 
 PSH – Porpora di Schönlein-Henoch

Altro 
 PSH – acronimo con cui viene chiamato l'attore Philip Seymour Hoffman